Kersaint ist der Familienname folgender Personen:

 Armand de Kersaint (1742–1793), französischer Seemann und Politiker

Siehe auch:
 Kersaint-Plabennec (bretonisch Kersent-Plabenneg), französische Gemeinde im Nordwesten der Bretagne im Département Finistère